Кассам:
 «Кассам» — кустарно изготовленная палестинская ракета, названная в честь Аль-Кассама.
 Аль-Кассам — влиятельный палестинский священнослужитель периода Британского мандата в Палестине.
 Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — вооружённое крыло ХАМАС.
 «Кассам» — спортивный стадион в Оксфорде, Англия.